«Народна справа» — часопис-тижневик для селян, заснований у 1928 році Іваном Тиктором у Львові. Видавався до 1939 року.
 «Народна справа» — Радехівська районна газета, громадсько-політичний повноколірний тижневик.
 «Народна справа» — перша україномовна газета в Одесі. Перший і єдиний номер вийшов 8 січня 1906 р.
 «Народня справа» — Громадський, економічний, літературний, сільсько-господарський та кооперативний тижневик. Видавався 1918 року Губернською народною (земською) Управою у Києві.